Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Notre-Dame-des-Victoires :
 la cathédrale Notre-Dame-des-Victoires de Fukuoka au Japon ;
 la cathédrale Notre-Dame-des-Victoires de Makokou au Gabon ;
 la cathédrale Notre-Dame-des-Victoires de Yaoundé au Cameroun.
Avec un nom proche, on trouve également :

 la cathédrale Notre-Dame-de-la-Victoire de Victoria (Texas) aux États-Unis.

Voir aussi 
 
 
 Liste des cathédrales

NotreDameVictoires
~NotreDameVictoires